Rumor Has It (Rumour Has It) () может означать:

Музыка 
 Rumor Has It — альбом американской кантри-певицы Рибы МакИнтайр (1990)
 «Rumour Has It (песня Донны Саммер)» — песня Донны Саммер (1978)
 «Rumour Has It» — песня британской певицы Адели (2011)
 Rumor Has It — альбом американского кантри-певца Клэя Уолкера (1997)

См. также 
 Ходят слухи (Rumor Has It) — американский фильм 2005 года